Эрнст Фридрих Карл фон Заломон (; 25 сентября 1902, Киль — 9 августа 1972, Штокте, Винзен) — немецкий писатель и сценарист.

Биография 
Происходил из старинной дворянской семьи, возводившей своё родословие к одной из знатных фамилий Венеции. Его отец был армейским офицером, затем офицером полиции.

В 1913—1917 обучался в кадетском училище в Карлсруэ, в августе 1918 поступил в Прусское высшее кадетское училище в Берлине. После Ноябрьской революции присоединился к ландъегерскому ополчению «Меркер», участвовал в уличных боях со спартаковцами и охране Учредительного собрания Веймарской республики. В апреле 1919 в составе фрайкора «фон Либерманн» отправился в Прибалтику, где сражался в гражданской войне против большевиков. Вместе с Железной дивизией, Балтийским ландесвером и другими формированиями его отряд участвовал в майских боях за освобождение Риги. В октябре — ноябре 1919 в составе русской Западной добровольческой армии участвовал в неудачном наступлении Бермондт-Авалова и фон дер Гольца на Ригу.

После возвращения в Германию принял участие в Капповском путче в составе отряда Рудольфа Бертольда. По пути в Берлин отряд был блокирован в Харбурге (один из районов Гамбурга) вооруженными рабочими и солдатами рейхсвера и после ожесточенного боя 15 марта 1920, известного как «Харбургское кровавое воскресенье», сдался и был разоружен. Зверское убийство Бертольда рабочими фон Заломон впоследствии описал в своем первом романе. После формального роспуска фрайкоров боролся против Рурской красной армии, в мае — июле 1921 в составе «Компании самообороны Вервольф» действовал против поляков в Верхней Силезии. Затем присоединился к ультраправой террористической группе «Консул». В октябре 1922 был приговорен к пяти годам тюрьмы за соучастие в убийстве министра иностранных дел Вальтера Ратенау (фон Заломон предоставил террористам машину, на которой они скрылись с места преступления). Выйдя на свободу, сотрудничал в национально-революционных изданиях, близко сойдясь с Эрнстом Юнгером, Эрнстом Никишем и другими идеологами консервативной революции.

В начале 1930-х опубликовал несколько автобиографических романов («Вне закона» (1930), «Город» (1932) и «Кадеты» (1933), получивших общеевропейскую известность. Симпатизировал идеям Эрнста Рёма, но скоро разочаровался в нацизме. Уже во время первой волны нацистского террора, весной 1933, был арестован вместе с Гансом Фалладой, но вскоре отпущен. Отказался подписать «Обет поддержки и верности» (Gelöbnis treuester Gefolgschaft) немецких писателей Адольфу Гитлеру. После ночи длинных ножей окончательно отошел от политической деятельности. С 1936 сосредоточился на написании сценариев для киностудии UFA и книг по истории фрайкоров. Один из фильмов, снятых по его сценариям, «Карл Петерс» (1941), посвященный германскому колониальному деятелю, был впоследствии запрещён оккупационными властями из-за своего антианглийского характера.

Поддерживал контакты с членами антифашистского сопротивления — Арвидом Харнаком и Харро Шульце-Бойзеном. Чтобы обеспечить безопасность своей старой возлюбленной Илле Готтельфт, которая согласно Нюрнбергским расовым законам 1935 считалась «полной еврейкой» (Volljüdin), вступил с ней в брак, защитив таким образом от преследований.

В ноябре 1938 вступил в НСДАП, впоследствии пытался сохранить этот постыдный факт в секрете. В конце Второй мировой войны проживал в деревне в Верхней Баварии, в 1945 вместе с женой был арестован американскими оккупационными властями, принявшими его за высокопоставленного нациста. Илле была выпущена из лагеря в апреле 1946, фон Заломона освободили в сентябре, признав арестованным ошибочно.

В 1951 выпустил автобиографический роман «Анкета», в котором описал унижения, которым его подвергали в американском лагере для интернированных, и дал иронические ответы на 131 вопрос из оккупационной анкеты по денацификации. Эта книга стала первым бестселлером в послевоенной Германии, разойдясь тиражом в 250 тыс. экземпляров. Из-за своей антиамериканской направленности «Анкета» вызвала интерес и в других европейских странах, особенно во Франции и ГДР. В 1985 её экранизировал Рольф Буш; фон Заломона сыграл Хайнц Хёниг.

После войны продолжал работать сценаристом, а также включился в борьбу за мир. В 1961 принял участие в работе Всемирной конференции против ядерного оружия в Токио; был награждён японской премией мира — «Цепью тысячи журавлей». Состоял членом немецких пацифистских организаций — Демократического культурного альянса Германии и Немецкого союза мира.

Произведения 
 Die Geächteten (Вне закона) 1930
 Die Stadt (Город) 1932
 Die Kadetten (Кадеты) 1933
 Nahe Geschichte (Недавняя история) 1936
 Das Buch vom deutschen Freikorpskämpfer (Книга о немецких фрайкорах) 1938
 Boche in Frankreich (Бош во Франции) 1950
 Der Fragebogen (Анкета) 1951
 Das Schicksal des A.D. (Судьба А. Д.) 1960
 Die schöne Wilhelmine (Прекрасная Вильгельмина) 1965
 Glück in Frankreich (Счастье во Франции) 1966
 Die Kette der tausend Kraniche (Цепь тысячи журавлей) 1972

Сценарии 
 Kautschuk/Die Grüne Hölle (1938)
 Sensationsprozess Casilla (1939)
 Kongo-Express (1939)
 Karl Peters (1941)
 Der dunkle Tag (1943)
 Der unendliche Weg (1943)
 Die Unheimliche Wandlung des Axel Roscher (1943)
 Frech und verliebt (1948)
 Münchnerinnen (1949)
 Das Gesetz der Liebe (1949)
 08/15 (1954)
 08/15 — Im Krieg (1955)
 08/15 — In der Heimat (1955)
 Geliebte Corinna (1956)
 Liane, das Mädchen aus dem Urwald (Liane la sauvageonne, 1956)
 Liane, die weiße Sklavin (1957)
 Soldatensender Calais (1960)

Примечания

Ссылки 
 Ernst von Salomon 
 Salomon, Ernst von 
 Salomon, Ernst Friedrich Karl von 
 Эрнст фон Заломон  в Internet Movie Database

Немецкие писатели XX века
Члены фрайкора
Пацифисты
Консервативная революция
Участники борьбы за независимость Латвии